Kabinet-Wijdenbosch I, kabinet van Jules Wijdenbosch in Suriname van 1987-1988
 Kabinet-Wijdenbosch II, kabinet van Jules Wijdenbosch in Suriname van 1996-2000